Condición puede referirse a:
 La condición; en derecho, acontecimiento futuro e incierto del cual depende el nacimiento o extinción de un derecho, una obligación o, en general, un negocio jurídico.
 La condición, una danza nativa argentina.
 La condición o condicional material; conectiva lógica que conecta dos proposiciones.

Enlaces externos